6-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских команд — турнир, организованный Международной Федерацией хоккея для национальных сборных команд по хоккею с шайбой.

Турнир в топ-дивизионе () был проведён с 3 по 9 апреля 2000 года в Миссиссоге (). Игры состоялись на арене . Здесь состоялись игры 2-го раунда — плей-офф. Игра за 7-е место была проведена на арене «Айсланд Миссиссога» (). По одной игре группового этапа наравне с Миссиссогой принимали арены других городов провинции : группа A — Питерборо (), Ниагары-Фолс (), Китченера (); группа B — Барри (Белл-центр), Лондона (), Ошавы ().

Регламент 
В играх топ-дивизиона приняло участие 8 команд — 7 лучших команд прошлогоднего турнира и команда  Японии — победитель турнира в группе B чемпионата мира 1999 года. Согласно регламенту команды были разделены на две группы. По две лучшие команды по итогам игр в группах выходили в полуфинал, и далее разыгрывали звание чемпиона по системе плей-офф. Две худшие команды из каждой группы разыгрывали места с 5-го по 8-е. Команда, занявшая последнее место выбывала в группу B Чемпионата мира 2001 года.

Команды, занявшие места с 1-го по 6-е квалифицировались на хоккейный турнир Зимних Олимпийских Игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити ().

Групповой этап

Группа A 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа B 
Положение команд в турнирной таблице:

Плей-офф

Итоги 

Итоговое положение команд

По итогам турнира сборная команда  Японии будет выступать в группе B Чемпионата мира 2001 года.

Индивидуальные награды

Pool B 
Игры турнира прошли c 20 по 26 марта 2000 года в Лиепае ().

Положение команд в турнирной таблице:

По итогам турнира сборная команда  Казахстана будет выступать в группе A Чемпионата мира 2001 года среди женских команд.

По итогам турнира сборные команды  Чехии и  Италии примут участие в квалификационном турнире группы B Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2003 года среди женских команд.

Примечания

Литература 
 Stephan Müller. International Ice Hockey Encyclopaedia: 1904-2005. — 496 с. — ISBN 3833441895 ISBN 978-3833441899

Ссылки 
 Официальные результаты и статистика чемпионата на сайте ИИХФ 
 Результаты и статистика чемпионата 
 2000 Women's World Hockey Championship 

Апрель 2000 года
Спорт в Канаде в 2000 году
Ж
2000
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Международные спортивные соревнования в Миссиссоге
Чемпионаты мира в Канаде